White Plains může být:

 Místo
 White Plains (Georgie) – město v Georgii
 White Plains (Kentucky) – město v Kentucky
 White Plains (Maryland) – vesnice v Marylandu
 White Plains (New York) – město v New Yorku
 White Plains (Severní Karolína) – obec v Severní Karolíně
 Jiný význam
 White Plains (skupina) – britská hudební skupina